La Prima Lega B 1984-1985, campionato svizzero di terza serie, si concluse con la vittoria del FC Zugo.

Qualificazioni

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1985-1986.
 Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1985-1986.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1985-1986.
 Va allo spareggio per l'ammissione alle finali.
      Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1985-1986.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per l'ammissione alle finali

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1985-1986.
      Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1985-1986.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio salvezza

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1985-1986.
 Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1985-1986.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Promozione in Lega Nazionale B

Primo turno

Semifinali

Finalina per la terza promozione

Finale per il titolo

Play-out relegazione 
Play-out per la relegazione in Seconda Lega:

Verdetti finali 
 campione di Prima Lega 1984-1985.
,  e  sono promossi in Lega Nazionale B 1985-1986.
,  , ,  Rapid Ostermundingen, ,  ,  ,  e   retrocesse in Seconda Lega 1985-1986.

Note

Bibliografia 
Bretscher, Frischknecht; Fussball Saison 84/85, Habegger Verlag, 4552 Derendingen (CH) (calendario dei 4 gironi di Prima Lega da p. 180 a p. 183).

Collegamenti esterni 

  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1985 3